Пиедруйская волость () — одна из 26 территориальных единиц Краславского края Латвии. Граничит с Каплавской, Калниешской и Индрской волостями своего края, а также Верхнедвинским районом Витебской области Белоруссии. Административным центром волости является село Пиедруя.

Ссылки 
 Официальный сайт Краславского края 
 Информация о волости в топонимической базе данных

Примечания